Die Schiffe vom Typ Mobile Landing Platform sind eine neue Klasse von Landungsschiffen der US Navy. Im Mai 2015 wurde bekannt,  dass die Marine der Volksrepublik China einige MLP vom Typ H1138 in Auftrag gegeben hat. Mit 5000 Bruttoregistertonnen ist die chinesische MLP weitaus kleiner als die US Version – stellt aber eine Ergänzung für die chinesische Flotte im Operationsgebiet nahe der umstrittenen Inselgruppen vor Japan und Taiwan dar.

MLP ermöglichen das Umladen von großen Frachtschiffen bzw. Roll-on/roll-off Schiffen über eine Rampe. Während des Umladens liegen beide Schiffe längsseits und die Fahrzeuge fahren vom Roll-on/roll-off Schiff über die Rampe auf das Deck der Mobile Landing Platform. Dort werden die Fahrzeuge auf LCAC-Landungsboote verladen.

Geschichte 

Das Konzept der MLP wurde im September 2005 zum ersten Mal getestet, dazu nutzte die Navy die Mighty Servant für den Umladeversuch. 2011 begann der Bau des ersten Schiffs der neuen Klasse, die USNS Montford Point (T-MLP-1), das zweite Schiff, die USNS John Glenn (T-MLP-2), wird seit April 2012 gebaut. Für das dritte Schiff steht bereits der Name USNS Lewis B. Puller fest. Seit 2012 wird ein viertes Schiff geplant.

Afloat Forward Staging Base Variante (AFSB) 

Die dritte und vierte Einheit der MLP-Schiffe werden als afloat staging bases gebaut, um Spezialeinheiten und Minenräumoperationen zu unterstützen. Der Aufbau der Schiffe unterscheidet sich in einem Flugdeck für zwei Hubschrauber vom Typ CH-53 und weiterem Platz für zwei zusätzliche CH-53 auf Deck plus einem Hangar, Munitionsbunker und Versorgungseinrichtungen für unterwegs. Die Besatzung erhöht sich um 298 Mann.

2014 wurde auch der Einsatz von V-22 Osprey  den Schiffen geprüft.

Dienstzeit 

Die USNS Montford Point wurde am 14. Mai 2013 als erstes Schiff ihrer Klasse in Dienst gestellt. Danach folgte die USNS John Glenn am 12. März 2014.

Technik

Rumpf 
Der Rumpf der Schiffe ist 255 m lang und 50 m breit. Der mittlere Teil davon ist eine große Plattform zum Umladen von Fahrzeugen und Fracht.

Eingeschiffte Fahr- und Fluggeräte 
3 LCAC quer zur Fahrtrichtung des Schiffes.

Einsatzprofil 
Die MLP-Schiffe dienen als Basis auf See während einer Landungsoperation und ermöglichen das Umladen von Truppen, Fahrzeugen und Fracht von großen Frachtschiffen auf die Landungs-Luftkissenfahrzeuge vom Typ LCAC, von denen drei mitgeführt werden. Die LCAC führen dann die Landung an der Küste durch.

Weblinks 
 defenseindustrydaily.com: The US Navy’s Mobile Landing Platform Ships (MLP) (engl.)

Militärschiff (Vereinigte Staaten)